Zoe Jones (kunstschaatsster)
 Zoe Jones (dartster)
 Zoe Lister-Jones, actrice